LAAD — многозначная аббревиатура:
 LAAD () — формирование ПВО ближнего рубежа для перехвата низколетящих целей..
 LAAD () — региональная финансовая организация, созданная для оказания консалтинговых и кредитных услуг предприятиям агропромышленного сектора Латинской Америки.
 LAAD Defence & Security ()— международная выставка, посвящённая оружейной тематике и проходящая раз в два года в Рио-де-Жанейро.

Примечания